Даниэ́л Бе́рнхардт (; род. 31 августа 1965, Ворблауфен, Швейцария) — швейцарский и американский актёр, мастер боевых искусств. Прославился ролью легендарного чемпиона кумитэ в фильмах «Кровавый спорт 2» и его следующих частях, а также ролью стражника Сиро в сериале «Смертельная битва: Завоевание» и ролью агента Джонсона, лидера модифицированных агентов, в фильме «Матрица: Перезагрузка».

Биография

Ранние годы 
Начал изучать боевые искусства (кунфу и каратэ) в возрасте 15 лет. После окончания средней школы четыре года изучал в Берне архитектурный дизайн и получил ученую степень. В это же время открыл школу боевых искусств с намерением посвятить свою жизнь этому занятию.

По окончании учёбы Бернхардт переехал в Париж и начал карьеру модели. Он работал для таких модельеров, как Montana, Mugler, Boss, Ferre, Bogner, Cerruti, Versace, Jaene Barnes (его фотографии были опубликованы в журналах Vogue, Elle, GQ, Max, Interview, Cosmopolitan) и зарекомендовал себя как топ-модель международного уровня. Поработав в Париже, Лондоне, Токио, Нью-Йорке и Милане, в возрасте 25 лет Бернхардт переехал в Нью-Йорк, куда он был приглашён для съёмок с Ж.-К. Ван Даммом в коммерческой телепередаче, создаваемой для Джанни Версаче. Через два года, побуждаемый изучать актёрское мастерство, Даниэль перебирается в Лос-Анджелес. Здесь же он начинает изучать тхэквондо по расширенной программе под руководством великого мастера Хи Иль Хо (Неё Il Cho), обладателя чёрного пояса девятый дан по тхэквондо и члена Зала славы чёрного пояса.

Карьера 
На экране с 1995 года. Прославился участием в киносериале «Кровавый спорт». С 1998 по 1999 год снимался в сериале «Смертельная битва: Завоевание». В 2003 году появился в роли агента Джонсона в фильме «Матрица: Перезагрузка». В 2014 году был номинирован на премию «Таурус» в категории «Лучшая драка» за роль в фильме «Паркер».

Личная жизнь 
Женат на актрисе Лизе Стотхард (, род. 14 декабря 1962). 15 мая 2003 года у них родилась дочь.

У Даниэля два брата: Дирк (Dirk) и Клифф (Cliff), которые снялись вместе с ним в фильме «Кровавый спорт 2» в эпизодических ролях.

Хобби: боевые искусства, фотография, верховая езда, рыбная ловля и написание сценариев. Бернхардт уже закончил один сценарий, который называется «Парень-молния» (The Lightning Kid), и работает над вторым, под названием «Шаолиньский монах» (The Shaolin Monk).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Даниэля Бернхардта

Мастера боевых искусств